Ananguié, dans le département d'Adzopé ;
 Ananguié, dans le département d'Agboville.